Mecz finałowy Superpucharu Włoch w piłce nożnej 2018 (2018 Supercoppa Italiana) odbył się 16 stycznia 2019 na stadionie King Abdullah Sports City, w mieście Dżudda, w Arabii Saudyjskiej. Superpuchar Włoch zdobyła drużyna Juventus F.C., która pokonała w meczu finałowym 1-0 zespół A.C. Milan.

Mecz

Przypisy 

Rozgrywki piłkarskie we Włoszech